Il singolare dell'ATP Buenos Aires 1980 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Guillermo Vilas era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

José Luis Clerc ha battuto in finale 6–7, 2–6, 7–5, 6–0, 6–3 Rolf Gehring.

Teste di serie

 n/a
  José Luis Clerc (campione)
  Víctor Pecci (semifinali)
  Hans Gildemeister (quarti di finale)

 Mario Martínez (secondo turno) 
 Rolf Gehring (finale) 
 Andrés Gómez (quarti di finale) 
 Marcos Hocevar (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1980